Ibiza Film Meetings, jornades professionals anuals organitzades en el si del Festival Internacional de Cinema d'Eivissa
 Institut français de la mode, universitat especialitzada en art amb seu a París, a França
 Institut d'Oceanografia de Kiel (del seu nom en alemany Institut Für Meereskunde), institut de ciències marines amb seu a Kiel, a Alemanya
 Institut de Política de Mitjans i Comunicació (del seu nom en alemany Institut Für Medien), institució de recerca en comunicació amb seu a Colònia, a Alemanya
 Moviment Internacional dels Falcons (del seu nom en anglès International Falcon Movement), organització juvenil internacional
 Istabu Freedom Movement, moviment nacionalista de l'illa de Guadalcanal
 Iniciativa per la Pau i els Drets Humans (del seu nom en alemany Initiative für Frieden und Menschenrechte), moviment històric d'oposició política de la República Democràtica Alemanya
 IFM Investors (de l'acrònim en anglès Industry Funds Management), empresa de capital d'inversió d'Austràlia
 Fórmula Master Internacional (del seu nom en anglès International Formula Master), campionat històric d'automobilisme de nivell europeu
 Índex meteorològic d’incendi forestal (del seu nom en francès Indice Forêt Météo), paràmetre d'estimació del risc d'incendi forestal
 Microscòpia per immunofluorescència (del seu nom en anglès ImmunoFluorescence Microscopy), tècnica de marcatge d'anticossos per fer-los visibles a un microscopi de fluorescència